Trilophosaurus (du grec « Lézard à trois crêtes » à cause des trois crêtes qu'il portait sur son crâne) est un genre éteint de reptiles archosauromorphes qui a vécu au Trias supérieur en Amérique du Nord et en Europe. Il a donné son nom à la famille des Trilophosauridae.

Description 
C'est un herbivore pouvant atteindre  de long. Il possède un crâne court, lourd, équipé de massives et larges molaires aplaties avec des surfaces de cisaillement pointues pour découper la matière végétale difficile à mâcher. Les dents sont absentes du prémaxillaire et du devant de la mâchoire inférieure ce qui laisse à supposer que, de son vivant, il était équipé d'un bec corné.

Le crâne est inhabituel car il est dépourvu de fosse temporale est absente, donnant l'apparence d'un crâne d'euryapsidé. Pour cette raison, les trilophosaures étaient classés autrefois dans les placodontes au sein des Sauropterygia. Carroll (1988) suggère que l'ouverture inférieure peut avoir été perdue pour renforcer le crâne.

Classification 
 
La phylogénie des Trilophosauridae au sein des Archosauromorpha a été révisée en 2015 par S.J. Nesbitt . Leur cladogramme ci-après montre la position de l'espèce type Trilophosaurus buettneri en groupe frère de Spinosuchus caseanus et de l'espèce douteuse "Trilophosaurus" jacobsi :

Galerie

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

  Michael J. Benton (2000), Vertebrate Paleontology, 2nd ed. Blackwell Science Ltd, p. 144
  Robert L. Carroll (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, W.H. Freeman & Co. p. 266

Reptile préhistorique d'Europe
Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Diapside du Trias supérieur
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Allokotosauria
Taxon fossile décrit en 1928